Тентенья́к () — многозначный термин французского происхождения.

 Тентеньяк (Tinténiac) — французская коммуна в Бретани, департамент Иль и Вилен.
 Тентеньяк, Венсан де (Vincent de Tinténiac; ок.1764— 1795) — французский роялист, шевалье, один из руководителей вандейских войск.